

Astronomia
 Chandler – cratere lunare

Aziende
 Chandler Motor Car – casa automobilistica statunitense attiva dal 1913 al 1929

Cinema
 Chandler – film del 1971 diretto da Paul Magwood

Geografia
Australia
 Chandler – località dell'Australia Meridionale
 Chandler – sobborgo di Brisbane, Queensland
Canada
 Chandler – comunità del Québec
Stati Uniti d'America
 Chandler – città della Contea di Maricopa, Arizona
 Chandler – città della Contea di Warrick, Indiana
 Chandler – township della Contea di Charlevoix, Michigan
 Chandler – township della Contea di Huron, Michigan 
 Chandler – città della Contea di Murray, Minnesota
 Chandler – capoluogo della Contea di Lincoln, Oklahoma
 Chandler – città della Contea di Henderson, Texas

Onomastica
 Chandler – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
 Alfred D. Chandler Jr. (1918-2007) – storico statunitense
 A. Bertram Chandler (1912-1984) – scrittore e militare australiano
 Ben Chandler (1959) – politico e avvocato statunitense
 Charles Chandler (1938-1968) – militare statunitense
 Chas Chandler (1938-1996) – musicista e produttore discografico britannico
 Chris Chandler (1965) – ex giocatore di football americano statunitense
 Danny Chandler (1959-2010) – pilota motociclistico statunitense
 David G. Chandler (1934-2004) – storico britannico
 Derrick Chandler (1970) – ex cestista statunitense
 Don Chandler (1934-2011) – giocatore di football americano statunitense
 Doug Chandler (1965) – pilota motociclistico statunitense
 Elizabeth Chandler (...) – scrittrice statunitense
 George Chandler (1898-1985) – attore statunitense
 Glenn Chandler (1949) – scrittore e drammaturgo britannico
 Happy Chandler (1898-1991) – politico e dirigente sportivo statunitense
 Helen Chandler (1906-1965) – attrice statunitense
 James Chandler (...) – linguista e idista britannico
 Jeff Chandler (1918-1961) – attore statunitense
 Jeff Chandler (1956) – pugile statunitense
 Jennifer Chandler (1959) – ex tuffatrice statunitense
 Joan Chandler (1923-1979) – attrice statunitense
 John Davis Chandler (1935-2010) – attore statunitense
 Kerri Chandler (1969) – disc jockey e produttore discografico statunitense
 Knox Chandler (1954) – musicista statunitense
 Kyle Chandler (1965) – attore statunitense
 Lane Chandler (1899-1972) – attore statunitense
 Michael Chandler (1986) – lottatore di arti marziali miste statunitense
 Michelle Chandler (1974) – ex cestista australiana
 Murray Chandler (1960) – scacchista neozelandese naturalizzato britannico
 Raymond Chandler (1888-1959) – scrittore e sceneggiatore statunitense
 Seth Carlo Chandler (1846-1913) – astronomo statunitense
 Timothy Chandler (1990) – calciatore statunitense con cittadinanza tedesca
 Tyson Chandler (1982) – cestista statunitense
 Vivienne Chandler (1947-2013) – attrice francese
 William Eaton Chandler (1835-1917) – politico statunitense
 Wilson Chandler (1987) – cestista statunitense

Pagine correlate 
 Andrew Chandler